Асла́нов (Асла́нова) — фамилия тюркского происхождения, в основе которой мужское имя  — «лев». Женская форма — .

Известные носители 
 Асланов, Агаяр Хубияр оглы (род. 1931) — тракторист Астрахан-Базарской МТС Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Асланов, Ази Агадович (1910—1945) — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.
 
 Асланов, Амрах Кара оглы (1920—1982) — старший сержант РККА, полный кавалер ордена Славы.
 Асланов, Ариф Ази оглы (1938—2007) — министр транспорта Азербайджана.
 Асланов, Армаис Амирович (1923—1992) — советский азербайджанский хозяйственный и государственный деятель.
 
 
 Асланов, Дракон Павлович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3280; 26 ноября 1816.
 Асланов, Ислам Даминович (род. 1993) ― узбекский параспортсмен.
 Асланов, Мартирос Григорьевич (1897—1977) — филолог, востоковед.
 Асланов, Мухтар Махмуд оглы (1927—1996) — азербайджанский советский учёный (автоматика), лауреат Государственной премии СССР.
 Асланов, Ниязи Шарафхан оглы (1960—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Асланов, Новрузали Давуд оглы (род. 1963) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания Азербайджана.
 Асланов, Орхан Аловсат оглы (род. 1995) — азербайджанский паралегкоатлет.
 Асланов, Пирмагомед Пирмагомедович (1944—2020) — табасаранский поэт и переводчик.
 Асланов, Рза Али Паша оглы (1909—2000) —  азербайджанский советский хозяйственный и государственный деятель.
 Асланов, Рустам Мамедович (1937—2009) — советский/российский востоковед.
 Асланов, Сергей Константинович (род. 1929) — учёный-физик, профессор.
 Асланов, Сиявуш (1935—2013) — азербайджанский актёр.
 Асланов, Теймур Зякярия оглы (1899 — не ранее 1937) — директор Текстильного комбината в Гяндже.
 Асланов, Тофик Ази оглы (1934—2003) — заместитель министра внутренних дел Азербайджанской ССР.
 Асланов, Фуад Эльхан оглы (род. 1976) — азербайджанский боксёр и судья по боксу.
 Асланов, Шамо Новруз оглы (род. 1983) — азербайджанский парапауэрлифтер.
 Асланов, Шикар Давуд оглы — Национальный Герой Азербайджана.
 Асланов, Эльнур Искендер оглы (1983—2012) — азербайджанский борец вольного стиля.



Другое 
 «Генерал Ази Асланов» — танкер (взорвался).

См. также 
 Асланович
 Аслонов
 Аслоновичи

Примечания